Це слово має кілька значень:

 Карлсгамн — місто у Швеції, центр комуни у лені Блекінге.
 Карлсгамн (комуна) — комуна у лені Блекінге (Швеція).